Šamberger je příjmení více osob:

 František Šamberger (1871–1944) – český lékař
 František Šamberger (fotbalista) (* 1972) – český fotbalista
 Ladislav Šamberger (* 1923) – český fotbalista